El término Cámara de Diputados es uno de los nombres que se ocupa, en algunos sistemas legislativos, para la Cámara baja.

Específicamente puede aludir, en esta enciclopedia, a:

 Argentina: Cámara de Diputados de la Nación Argentina
 Bolivia: Cámara de Diputados de Bolivia (parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia)
 Brasil:  Cámara de Diputados de Brasil
 Chile: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
 República Checa: Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa
 República Dominicana: Cámara de Diputados de la República Dominicana
 Haití: La Chambre des Députés
 Italia: Camera dei deputati
 Luxemburgo: Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg
 México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
 Paraguay: Honorable Cámara de Diputados del Paraguay
 Rumania: Camera Deputaţilor
 Túnez: Cámara de Diputados (Majlis al-Nuwaab)
 Cámara de Diputados de Francia (Q320283) · / Cámara de diputados (Francia) · cfr. discusión